Richmond Heights kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Richmond Heights
Richmond Heights (Florida)
Richmond Heights (Missouri)
Richmond Heights (Ohio)